Garneri – cognome italiano
 Giuseppe Garneri – politico italiano
 Giuseppe Garneri – vescovo cattolico italiano
 Rifugio Meira Garneri – rifugio escursionistico